Dornfinger bezeichnet

 im engeren Sinn die Spinnenart Cheiracanthium punctorium, siehe Ammen-Dornfinger.
 im weiteren, aber ursprünglichen Sinn die Spinnengattung Cheiracanthium, siehe Dornfinger (Gattung).